Sirniölampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sirniölampi (sjö i Lappland), 
 Sirniölampi (sjö i Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar